FHM est un signe pouvant désigner :
 FHM (où FHM signifie For Him Magazine), un magazine mensuel masculin,
 Fachhochschule München, l'ancien nom allemand de l'Université de sciences appliquées de Munich.